Golf & Country Club Oudenaarde ligt in Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen.

Op het historische domein van het Nieuw Kasteel van Petegem (1847) is in de jaren 80 een golfbaan aangelegd. De club heeft sinds september 2007 een tweede 18 holesbaan. Er zijn ook vier oefenholes. Door het kasteelpark loopt de oude Scheldemeander van Elsegem.

Zie ook
 Lijst van golfbanen in België

Externe link 
 Officiële website

Oudenaarde
Belgische countryclub
Oudenaarde
Sport in Wortegem-Petegem
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen